Циркулаторни систем или крвоток, систем органа који омогућава циркулацију крви
 Системска циркулација крви или велики крвоток
 Плућна циркулација крви или мали крвоток